
Die Ghana Premier League 2015 (nach dem Namenssponsor First Capital Plus Bank offiziell als First Capital Plus Bank Premier League 2014/15 bezeichnet) war die 55. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 17. Januar 2015 eröffnet und endete am 13. September 2015. AshantiGold SC gewann die Meisterschaft vor Asante Kotoko SC, Absteiger waren Heart of Lions FC, Great Olympics FC und BA United FC. Ursprünglich sollte die Saison im September 2014 gestartet werden, der Absteiger der Vorjahresspielzeit King Faisal FC hatte den Start jedoch mittels einer gerichtlichen Anordnung verhindert und schlussendlich um vier Monate verzögert.

Statistiken

Vereine 
Der Aufsteiger Feyenoord Academy benannte sich im August 2014 in West African Football Academy SC um.

Abschlusstabelle 

Wegen des Einsatzes des nicht spielberechtigten Obed Owusu wurde die Partie des 25. Spieltags zwischen Hearts of Oak SC und Asante Kotoko SC (1:2) nach einem Einspruch mit 3:0 und drei Punkten für Hearts of Oak SC gewertet, daneben wurden Asante Kotoko SC weitere drei Punkte abgezogen. Vor dem letzten Spieltag waren unter Einbezug dieses Punktabzugs insgesamt acht Mannschaften abstiegsgefährdet: West African Football Academy SC, Heart of Lions FC (beide 40 Punkte), Asante Kotoko SC, Sekondi Hasaacas FC, New Edubiase United FC (jeweils 39 Punkte), Medeama SC, Bechem United FC (beide 38 Punkte) und Great Olympics FC (37 Punkte). Im Oktober 2015 wurde die Spielwertung der Partie des 25. Spieltags letztinstanzlich aufgehoben, das Spiel als Sieg von Asante Kotoko SC über Hearts of Oak SC gewertet und der Drei-Punkte-Abzug zurückgenommen. Dadurch rückte Asante Kotoko SC vom sechsten auf den zweiten Rang (plus sechs Punkte) vor, während Hearts of Oak SC vom vierten auf den 13. Platz (minus drei Punkte) abrutschte.

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 José Batalha: Ghana 2014/15. In: rsssf.com (3. März 2016), abgerufen am 18. Juni 2016 (englisch).

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015